Ein Lied für Den Haag steht für folgende deutschen Vorentscheidungen zum Eurovision Song Contest:

 Ein Lied für Den Haag (1976)
 Ein Lied für Den Haag (1980)